Gabinius ist der Familienname folgender Personen:

 Antiochus Gabinius, römischer Maler

 Marcus Gabinius Acutus, antiker römischer Toreut
 Publius Gabinius Capito († 63 v. Chr.), römischer Politiker und Ritter
 Gabinius (König) († 374 n. Chr.), König der Quaden